L'attentat de 2022 à Mazâr-e Charîf est une attaque survenue le   dans la ville de Mazâr-e Charîf en Afghanistan. L'attentat, revendiqué par l'État islamique visait une mosquée chiite hazara, entre 31 et 50 personnes ont été tués et plus 100 autres blessés.

Contexte 

Dans le sillage de la lutte entre l'État islamique et les talibans, plusieurs attaques ont eu lieu dans la même journée. Ces attaques répétées démontrent selon plusieurs chercheurs, malgré la prétention des talibans, l'incapacité de l'Émirat islamique d'Afghanistan à sécuriser l'Afghanistan.

À Kunduz, une bombe a frappé un bus transportant plus d'une vingtaine de mécaniciens travaillant pour l'unité militaire des talibans, au moins quatre mécaniciens militaires sont morts, et 18 autres blessés. L'État islamique à revendiquer l'opération.

A Nangarhar, un engin explosif a frappé un véhicule taliban dans le district de , quatre talibans ont été tués, et un commandant militaire blessé. Cette attaque à également été revendiquée par l'État islamique.

Selon l'État islamique, 5 talibans ont été tués dans lorsqu'une mine a frappé leurs véhicules dans le district PD-05 à Kaboul. A Jalalabad, trois talibans ont été tués alors qu'ils se promenaient au marché à fruit.

Déroulement 

L'attentat s'est déroulé le  dans la ville de Mazâr-e Charîf en Afghanistan. 

L'attaque, survenue dans une mosquée chiite duodécimain a été revendiquée par l'État islamique, d'après l'organisation, un membre du groupe a réussi à déposer une puissante bombe à l'intérieur de la mosquée, puis au moment où la mosquée fût remplie à l'occasion d'une procession de foi chiite, la bombe fût actionnée à distance grâce à un détonateur.

Le bilan de cet attentat est encore provisoire, mais entre 40 et 50 chiites ont été tués, et 100 autres blessés dont certaines grièvement. Selon l'hôpital de Mazar-e Charif, beaucoup personnes sont blessés critiquement, ce qui risque très certainement d'alourdir le bilan. 

Selon plusieurs témoignages, il y a eu des affrontements entre les talibans et les forces d', l'ancien gouverneur de la région de Balkh affilié au Front national de résistance dans la ville de Mazar-e Sharif, selon l'hôpital civil de Mazar-e Sharif, 12 talibans ont été tués dans un bilan encore provisoire.

Notes et références 

2022 en Afghanistan
Attentat en Afghanistan
Attentat de l'État islamique
Avril 2022
Terrorisme en 2022
Explosion en 2022
Attentat à la bombe